Жак I де Люксембург (; ум. 1487) — сеньор де Фиенн, Соттенгьен, Армантьер и Эркенгем-Лис.

Биография 
Сын Тибо де Люксембурга и Филиппы де Мелён.

Губернатор Дуэ в правление Марии Бургундской. Советник и камергер эрцгерцога Максимилиана, на стороне которого участвовал в войне за Бургундское наследство. В кампанию 1479 года в качестве маршала Фландрии командовал авангардом герцогской армии и участвовал в битве при Гинегате. 

В 1478 году на капитуле в Брюгге принят в рыцари ордена Золотого руна.

Погребен вместе с женой в церкви якобинцев в Дуэ.

Семья 
Жена: Мария де Берлемон (ум. 1529), дама де Виль, де Ла Амед и де Поммерёй, дочь и наследница Жерара III де Берлемона, сеньора де Виль, и Марии де Ла Амед

Дети:

 Жак II де Люксембург-Фиенн (ум. 1519), сеньор де Фиенн и де Гавр. Жена (15.06.1494): Маргарита де Брюгге, дама д’Осси, дочь Жана де Брюгге и Марии д’Осси
 Жан де Люксембург (ум. 1508), сеньор де Виль. Жена (1502): Элизабет ван Кулемборг, дама ван Хогстратен, дочь Яспера II ван Кулемборга и Жанны Бургундской
 Антуан де Люксембург, ум. малолетним
 Франсуа де Люксембург (ум. 8.09.1509), епископ Ле-Мана
 Мария де Люксембург. Муж 1): Мартин ван Хорн-Гасбек; 2): Даниель де Бушо, сеньор де Буле
 Филиппа де Люксембург (ум. 1525), дама д'Одингем. Муж 1): Роберт де Бетюн; 2) (1498): Антуан де Линь, граф де Фокемберг (ум. 1532)
 Жаклин де Люксембург. Муж: граф Шарль I де Лален (1466—1525)
 Маргарита де Люксембург (ум. 1491). Канонисса в Монсе

Литература 
 Père Anselme. Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France. T. III. — P.: Companie des Librairies, 1728, p. 736 
 Leuridan Th. Statistique féodale du département du Nord. La Châtellenie de Lille. V. Le Weppes // Bulletin de la Commission historique du département du Nord. T. XX. — Lille: L. Danel, 1897, p. 6
 Vegiano J.-Ch.-J. de. Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, 1420—1555. — Louvain: Jean Jacobs, 1775, p. 85

Ссылки 

 
 

Военачальники Нидерландов
Государственные деятели Нидерландов
Дом Люксембург-Линьи